Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

40001–40100. • 40101–40200. • 40201–40300. • 40301–40400. • 40401–40500.

Fordítás

További információk 
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája